Allgemein steht SOP für:
 Stiftung Ordnungspolitik
 „Semester Opening Party“
 Subjekt-Objekt-Prädikat, eine Form der Satzstellung
 „sound off panning“, eine Methode zum szenischen Wegblenden bei Hörspielproduktionen
 Small-Outline-Package
 State of polarization (Optik)

SOP steht in der Wirtschaft für:
 „Start of Production“
 Standardarbeitsanweisung („Standard Operating Procedure“, seltener auch „Standard Operation Procedure“)
 „Stock Option Plan“ – Programm zur Beteiligung von Führungskräften in börsennotierten Unternehmen
 „Sales and Operations Planning“ – Absatz- und Produktionsgrobplanung (PP-SOP) in SAP
 die „Startpackage Online-Print“
 die „SATEX Optical Payload“ des mexikanischen Erdsatelliten SATEX I
 eine Marketingbezeichnung für besonderen Cognac („Superior Old Pale“)

SOP steht im Zusammenhang mit Software für:
 Software-Organization-Platform
 „Same-Origin-Policy“, wesentliches Sicherheitselement in allen modernen Browsern
 „Service Object Pair Class“ (funktionelle Grundeinheit von DICOM)

Siehe auch:
 Sopp

Abkürzung